Ältsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ältsjön (Almunge socken, Uppland, 663748-161911), sjö i Uppsala kommun, 
Ältsjön (Almunge socken, Uppland, 664066-161947), sjö i Uppsala kommun, 
Ältsjön (Söderby-Karls socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (28,4 ha)

Se även
Ältasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn